Plusieurs théorèmes sont liés à divers mathématiciens portant le nom de .
 Sergeï Natanovitch Bernstein :
 théorème de Bernstein sur les fonctions monotones
 
 théorème sur le problème de Bernstein, qui concerne les fonctions dont le graphe est une surface minimale
 théorème de Bernstein-von Mises sur l'inférence bayésienne
 Théorème de Bernstein (polynômes)
 Felix Bernstein :
 théorème de Cantor-Bernstein
 Joseph Bernstein :
 théorème de Bernstein sur le polynôme de Bernstein-Sato

Bernstein